Il singolare del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Sergi Bruguera che ha battuto in finale Francisco Clavet 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Petr Korda (secondo turno)
 Michael Chang (quarti di finale)
 Goran Ivanišević (quarti di finale)
 Carlos Costa (primo turno)

 Emilio Sánchez (quarti di finale)
 Sergi Bruguera (campione)
 Alberto Mancini (primo turno)
 Karel Nováček (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Swiss Open Gstaad 1992
ATP Tour 1992